Hambourgeois peut désigner :
 un habitant de Hambourg ;
 un hamburger.